Плоскость Лапласа:

Плоскость Лапласа (также называется местная плоскость Лапласа) — постоянная плоскость, с которой связана орбита спутника планеты.
 Инвариантная плоскость (также называется инвариантной плоскостью Лапласа) — постоянная плоскость в Солнечной системе, перпендикулярная её вектору момента импульса.